Кружатся диски:
 Кружатся диски — эстрадная песня Давида Тухманова на стихи Игоря Кохановского. Исполнялась Валерием Леонтьевым, певцом Сарханом Сарханом и ВИА «Красные маки».
 Кружатся диски — альбом ВИА «Красные Маки», вышедший в 1980 году.
 Кружатся диски — музыкальная передача Ленинградского телевидения, выходившая в 1980-х годах.